Jan Darnowski (oficer)
 Jan Darnowski (samorządowiec)